De Beker van Rusland is het nationale voetbalbekertoernooi van Rusland dat wordt georganiseerd door de Russische voetbalbond (РФС).

Geschiedenis
De Beker van Rusland bestaat sinds het seizoen 1992/93 en is de directe opvolger van de USSR Cup die in de Sovjet-Unie werd gespeeld. Alle clubs uit de Premjer-Liga, Eerste divisie, Tweede divisie en enkele amateur clubs strijden tegen elkaar in dit bekertoernooi. Het toernooi wordt afgewerkt middels het knock-outsysteem. Alle wedstrijden worden in een wedstrijd beslist. De finale werd tot 2010 gehouden in Moskou. Vanaf 2010 vindt de finale op wisselende locaties plaats.

Historisch overzicht
Met tussen haakjes het aantal behaalde titels.

Prestaties per club

Zie ook
Beker van de Sovjet-Unie

 
Nationale voetbalbeker in Europa